Popperova synagoga se nachází na více místech:

 Popperova synagoga (Krakov)
 Popperova synagoga (Josefov)